Жгеабури има више значења:

 Жгеабури (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Жгеабури (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији